Ви́ктор Усти́нов: Устинов, Виктор (род. 1974) — узбекистанский легкоатлет.
 Устинов, Виктор Иванович (род. 1937) — советский и российский военный деятель.
 Устинов, Виктор Михайлович (род. 1929) — советский и российский историк, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Устинов, Виктор Михайлович (род. 1958) — российский физик, член-корреспондент РАН.